Róbert Švehla, slovaški hokejist, * 2. januar 1969, Martin, Slovaška.

Švehla je v češkoslovaški ligi igral za kluba MHC Martin in Dukla Trenčín, s katerim je v sezoni 1991/92 osvojil naslov državnega prvaka. Leta 1992 je bil kot 72. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, po treh sezonah pri klubu Malmö IF v švedski ligi, pa je v ligi NHL odigral osem sezon za Florida Pantherse in eno za Toronto Maple Leafse. Skupno je v ligi NHL odigral 655 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 68 golov in 267 podaj, ter 38 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in štirinajst podaj. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, za slovaško reprezentanco pa na dveh olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih.

Leta 1992 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Leta 2011 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| MHC Martin
| Češkoslovaška 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 29
| 4
| 3
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 58
| 16
| 9
| 25
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 16
| 15
| 31
|
|
|
| 13
| 7
| 10
| 17
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 19
| 10
| 29
|
| 86
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 14
| 25
| 39
|
| 127
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 23
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 32
| 11
| 13
| 24
|
| 83
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 94/95
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 4
| 0
| 6
| 6
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 95/96
|
| 81
| 8
| 49
| 57
| -3
| 94
|
| 22
| 0
| 6
| 6
| +3
| 32
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 13
| 32
| 45
| +2
| 86
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| -4
| 4
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 97/98
|
| 79
| 9
| 34
| 43
| -3
| 113
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 98
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
|
| 80
| 8
| 29
| 37
| -13
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 9
| 40
| 49
| +23
| 64
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 6
| 22
| 28
| -8
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 7
| 22
| 29
| -19
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 7
| 38
| 45
| +13
| 46
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -5
| 2
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 938
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 366
| bgcolor="#7FFF00" | 524
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 1079
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 85
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti MHC Martin
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih